

Елсмер — місто, штат Делавер
 Елсмер — місто, штат Кентуккі